Ladrones peut faire référence à:
 Ladrones, version espagnole du film Les Deux Cambrioleurs (Night Owls)
 Ladrones, film espagnol sorti en 2007
 Ladrones Islands, nom de deux groupes d'îles différents :
 Îles Mariannes dans l'océan Pacifique
 Archipel de Wanshan au sud de Hong Kong